Die Prototype Cup Germany 2022 war die erste Saison des Prototype Cup Germany. Der Kalender beinhaltete 8 Rennen an 4 Rennwochenenden. Die Rennen wurden in Deutschland und in Belgien ausgetragen. Die Saison begann am 23. April in Spa-Francorchamps und endete am 23. Oktober auf dem Hockenheimring.

Die Fahrerwertung gewannen Marvin Dienst und der Berkay Besler in einem Ligier JS P320 mit 111,5 Punkten. Matthias Lüthen gewann mit 209,2 Punkten die Trophywertung und Donar Munding gewann mit 166,5 Punkten die Juniorwertung.

Starterfeld 
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Anmerkungen

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter erhielten keine Punkte, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:

Fahrerwertung

Weblinks 
 Offizielle Website des Prototype Cup Germany

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2022